Айдар Джамбырбайулы Мукатаев (; 28 августа 1965; , Джамбулская область, Казахская ССР, СССР — 7 июля 2020; , Казахстан) — казахстанский врач-хирург, отличник здравоохранения Республики Казахстан (2009).

Биография 
Родился 28 августа 1965 года в селе Ленинское Шуского района Жамбылской области.

В 1982 году окончил с золотой медалью среднюю школу имени М.Горького. В этом же году поступил в Алматинский государственный медицинский институт, который окончил в 1988 году по специальности лечебное дело.

В 1988—1989 годы проходил интернатуру в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, где мне была присвоена квалификация «хирург».

С 1989 по 1995 год — врач-хирург в хирургическом отделении Шуской районной больницы.

С 1995 по 2003 год — начальник хирургического отделения Шуской центральной районной больницы.

С 2003 по 2020 год — главный врач Шуской центральной районной больницы.

Награды 
 Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие, 2002 года);
 Медаль «10 лет Астане» (2008);
 Нагрудный знак Министерства здравоохранения РК «Отличник здравоохранения Республики Казахстан» (2009);
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016);
 Орден «Барыс» 2 степени (посмертно награждён Указ президента РК от 13 июля 2020 года) — за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).;

Примечания

Ссылки 
 Мукатаев Айдар Джамбырбайулы — на официальном сайте Шуского районного маслихата Жамбылской области

Хирурги СССР
Хирурги Казахстана
Хирурги XXI века
Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Отличники здравоохранения Казахстана